

Geografia 
 Provincia Capitán Prat - una delle Province del Cile

Navi 
Quattro unità della Armada de Chile hanno portato il nome di Capitán Prat, in onore dell'eroe nazionale cileno Arturo Prat:
  - pre-dreadnought varata nel 1890 e radiata nel 1942
 Capitán Prat (CL-03) - incrociatore leggero, ex  statunitense, acquisito dal Cile nel 1951 e radiato nel 1983
  - cacciatorpediniere lanciamissili, ex HMS Norfolk britannico, acquisito dal Cile nel 1982 e radiato nel 2006
  - fregata missilistica, ex Hr. Ms. Witte de With olandese, acquisita dal Cile nel 2006 e radiata nel 2020